Hasköy (türkisch: „eigentümliches Dorf“) ist der Name mehrerer Orte:
 Hasköy in der türkischen Provinz Muş, siehe Hasköy (Muş)
 Ein Ortsteil von Istanbul, siehe Hasköy (Istanbul)
 Dorf in der Provinz Denizli, siehe Hasköy (Sarayköy)
 Der türkische Name der bulgarischen Stadt Chaskowo